Černý je označení barvy, v přeneseném významu může označovat něco utajeného nebo nekalého. Mimo to jde i o poměrně časté příjmení.

obecné významy
 černý bez viz bez černý
 černý čaj – čaj procházející delší oxidací
 černý čtvrtek – více významů, rozcestník
 černý humor
 černý kašel – infekční bakteriální onemocnění
 černý kontinent viz Afrika
 černý kůň – neznámý outsider, který může překvapit
 černý mor viz černá smrt
 černý panter – černá forma kočkovité šelmy
 černý pasažér – cestující bez zaplacené jízdenky nebo ekonomický a sociologický pojem
 černý pátek – více významů, rozcestník
 černý Petr – více významů, rozcestník
 černý pepř viz pepř černý
 černý prach viz střelný prach
 černý seznam – eviduje hlavně vyhynulé druhy organizmů
 černý trh – označení pro neoficiální ekonomiku
 černý trpaslík – chladný hvězdný objekt
 Černý trojúhelník – více významů, rozcestník
 černý uhlík – forma uhlíku v malých částicích
 černoši viz Negroidní rasa

zeměpisný název

 Černý Drin – řeka v Makedonii a Albánii
 Černý důl – více výskytů, rozcestník
 Černý dům – renesanční památka v Třebíči
 Černý Dunajec (Czarny Dunajec) – řeka v Malopolském vojvodství v Polsku
 Černý Halštrov (Schwarze Elster) – řeka v Lužici v Německu
 Černý Ijus (Белый Июс) – řeka v Chakasii v Rusku
 Černý Kostelec viz Kostelec nad Černými lesy
 Černý kopec – více výskytů, rozcestník
 Černý Kriš – řeka tekoucí z Rumunska do Maďarska
 Černý Kříž – část obce Stožec na Šumavě
 Černý les (rozcestník) – více výskytů
 Černý lom (Dalejské údolí) – lom v Dalejském údolí u pražských Řeporyj
 Černý most – více výskytů, rozcestník
 Černý Nadýmač – rybník chráněný jako přírodní památka
 Černý Orel – přírodní památka v okresech Praha-východ a Mladá Boleslav
 Černý potok – více výskytů, rozcestník
 Černý rybník – více výskytů, rozcestník
 Černý Štolpich – vodní tok na severu České republiky
 Černý Váh viz Čierny Váh
 Černý vrch – více výskytů, rozcestník
 Černý Vůl – vesnice v okrese Praha-západ

mužské příjmení
 viz Černý (příjmení)

ženské příjmení
 viz Černá (rozcestník)

Související články 
 Black
 Schwarz
 Cerny
 Černava (rozcestník)
 Černíč (rozcestník)
 Černiny
 Černobyl (rozcestník)
 Černovice
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Černý“, „Černé“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno